Coulombiers (Sarthe)
 Coulombiers (Vienne)